Municipio de Stuart puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stuart (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Stuart (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.